Santo Antônio do Leverger kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santo Antônio do Leverger (ort), Mato Grosso, 
 Santo Antônio do Leverger (kommun), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar